Niemica – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, w gminie Golczewo 
 Niemica – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim, w gminie Malechowo
 Niemica – rzeka w województwie zachodniopomorskim
 Niemica – zlikwidowany przystanek gryfickiej kolei wąskotorowej w Niemicy, w województwie zachodniopomorskim